Karangkamulyan (Ciawigebang), een plaats in Indonesië
Karangkamulyan (Cijeungjing), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing